Міста Бурунді — список найбільших населених пунктів держави Бурунді. За даними інтернет-сайту World Gazeteer, в Бурунді є 17 міст з чисельністю понад 5 000 осіб.

Список міст Бурунді

Примітки

Посилання 

 World Gazetteer — міста Бурунді
 City Population — міста Бурунді

Бурунді
 
Списки:Бурунді